Topônimos

 Pinheiros (Espírito Santo) —  município do estado do Espírito Santo
 Pinheiros (distrito de São Paulo) — distrito do município de São Paulo
 Pinheiros (bairro) — bairro do município de São Paulo
 Pinheiros (Lavrinhas) — distrito do município de Lavrinhas, estado de São Paulo
 Rio Pinheiros — rio no município de São Paulo
 Marginal Pinheiros — avenida do município de São Paulo

 Pinheiros (Monção) — freguesia no concelho de Monção
 Pinheiros (Tabuaço) — freguesia no concelho de Tabuaço
 Pinheiros (Leiria) — lugar da freguesia de Marrazes, Leiria

Outros
 Esporte Clube Pinheiros — clube localizado no município de São Paulo, antigo Sport Clube Germânia
 Esporte Clube Pinheiros (Paraná) — antigo clube de futebol de Curitiba, estado do Paraná, formador do Paraná Clube
 Pinheiros Futebol Clube - clube capixaba 

Ver também
Pinheiro (desambiguação)

Desambiguação